Norway Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Norway Lake Township (Minnesota)
 Norway Lake Township (North Dakota)